Кусынья (устар. Кусынь-Я) — река в России, протекает по Берёзовскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 216 км по правому берегу реки Вогулка. Длина реки составляет 31 км. Имеет левый приток — Квалумпал-Миневоль.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300029098.

Примечания 

Притоки Вогулки (притока Северной Сосьвы)
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)